Ashanti poate fi:

 Ashanti, cântăreață, actriță, dansatoare și fotomodel american
 Regiunea Ashanti, una dintre cele 12 unități administrativ-teritoriale de gradul I ale Ghanei
 Ashanti (populație), populație africană din Ghana care face parte din grupul akan